El término Closure puede referirse a:

En informática 
Closure o Clausura, función que es evaluada en un entorno conteniendo una o más variables dependientes de otro entorno.

En música 
Closure (también conocido como Halo 12), un doble VHS de Nine Inch Nails publicado en 1997.